De diergroep, zie zeehonden
 Robbeneiland, een eiland

Personen
 Arjen Robben (1984), Nederlands voetballer
 Cees Robben (1909-1988), Nederlands tekenaar
 Henk Robben (1952), Nederlands politicus
 Jolanda Robben (1984), Nederlands handbalster
 Laura Robben (1962), Nederlands handbalster
 Miranda Robben (1986), Nederlands handbalster
 Robben Ford (1951), Amerikaans gitarist